Denna artikel handlar om släktet stenmurklor. För arten med samma namn, se stenmurkla.

Stenmurklor (Gyromitra) är ett släkte av svampar. Stenmurklor ingår i familjen Discinaceae, ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, fylumet sporsäcksvampar,  och riket svampar. 

Släktet innehåller en svampart som heter just stenmurkla. Det är ett av flera släkten med arter som på svenska kallas för murklor.

Bilder

Källor

Externa länkar

Skålsvampar